Spojení písmen P a T může mít různé významy:

PT 
 PT – kód ISO 3166-2 pro Portugalsko
 anglická zkratka pro slovo physical training – fyzické cvičení, tělocvik, trénink
 anglická zkratka pacifického času, časové zóny
 starší česká zkratka pro pionýrský tábor
 ruská zkratka pro sovětskou raketu PROTON
 ruská zkratka pro požární poplach (rusky : požarnaja trevoga)
 bývalá SPZ okresu Prachatice
 SPZ okresu Poltár
 SPZ černohorského města Petnjica
 německá zkratka pro definování času odpovídavícího jednomu pracovnímu dnu (Personentage)

Pt 
 platina (z latinského Platinum) – chemický prvek

pt 
 zkratka pro ruskou jednotku hmotnosti pud
 anglická zkratka pt. znamená jeden pint nebo jedna pinta – anglická objemová jednotka
 pt aequ. – farmaceutická latinská zkratka znamená stejnými díly, rovným dílem
 latinská zkratka na lékařských předpisech pt. znamená budiž pokračováno
 portugalština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

P. T. 
 zkratka z latiny znamenající pleno titulo neboli plným titulem (může být použita i ve tvaru p. t.) – používá se běžně v osobním korespondenčním styku, není-li známo přesně, jaké tituly adresát má

.pt 
 .pt – internetová doména nejvyššího řádu pro Portugalsko